Il singolare del torneo di tennis Oberstaufen Cup 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alexander Popp che ha battuto in finale Francisco Costa 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Jens Knippschild (semifinali)
 Francisco Costa (finale)
 Marzio Martelli (primo turno)
 Edwin Kempes (semifinali)

 Petr Luxa (secondo turno)
 Oscar Serrano-Gamez (quarti di finale)
 Thomas Larsen (primo turno)
 Marcello Craca (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Oberstaufen Cup 1999